prąd stały
 Vehicle Dynamic Control
 Velocity Drift Chamber
 Village development committee